Калифорнийские морские львы, или северные морские львы, или чёрные морские львы (), — тихоокеанский род ушастых тюленей .

В составе рода выделяют три вида, ранее все три вида рассматривались как подвиды Zalophus californianus:
  — распространён вдоль тихоокеанского побережья Северной Америки;
   — обитал в Японском море, нет достоверных встреч с конца 1950-х, считается вымершим;
  — эндемик Галапагосских островов.

Примечания 

Ушастые тюлени
Роды млекопитающих